

Astronomia
Cratere Manilio – cratere della Luna

Onomastica
Manilio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Manio Manilio - giurista romano
Manilio Rusticiano – politico romano
Gaio Manilio – politico romano
Marco Manilio – poeta e astrologo romano
Publio Manilio – politico romano